Шко́ла № 31

 Школа № 31 (Мариуполь)
 Школа № 31 (Мурманск)